puede referirse a:

 El antiguo nombre de Osaka, en Japón.
 Naniwa-ku (Osaka) (浪速区), un barrio de Osaka.
 El Naniwa (tren), un tren expreso que conectaba Osaka con Tokio.
 El Naniwa (1885), un crucero protegido de la Armada Imperial Japonesa.